Долинська районна рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України і Росії

Долинська районна рада — Івано-Франківська область, Долинський район
 Долинська районна рада — Кіровоградська область, Долинський район

Долинська районна рада — Сахалінська область, Долинський район